Wocke kan som auktorsförkortning betyda:

 Maximilian Ferdinand Wocke
 Erich Wocke

Robotskapade auktorsförkortningar